Persche Trawnja (ukrainisch und russisch , deutsch etwa ‚Erster Mai‘) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Persche Trawnja (Apostolowe), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Apostolowe
 Persche Trawnja (Dnipropetrowsk), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipropetrowsk
 Persche Trawnja (Solone), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone
 Persche Trawnja (Sofijiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka
 Persche Trawnja (Werchnjodniprowsk), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Werchnjodniprowsk
 Persche Trawnja (Pokrowsk), Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk
 Persche Trawnja (Browary), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Browary
 Persche Trawnja (Obuchiw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Obuchiw
 Persche Trawnja (Tetijiw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Tetijiw
 Persche Trawnja (Perejaslaw-Chmelnyzkyj), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj
 Persche Trawnja (Nowhorodka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowhorodka
 Persche Trawnja (Rosdilna), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Rosdilna
 Persche Trawnja (Sachariwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sachariwka
 Persche Trawnja (Bilopillja), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja
 Persche Trawnja (Hluchiw), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Hluchiw
 Persche Trawnja (Sumy), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy
 Persche Trawnja (Drabiw), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Drabiw
 Persche Trawnja (Bachmatsch), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch
 Persche Trawnja (Horodnja), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Horodnja
 Persche Trawnja (Pryluky), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Pryluky

 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Donezk, Stadtgemeinde von Torezk, siehe Osarjaniwka

siehe auch: Perschotrawnewe